Grèges, gemeente in het Franse departement Seine-Maritime.
 Greges (Asemrowo), plaats in de provincie Oost-Java.
 Greges (Tembarak),  plaats in de provincie Midden-Java.